Scisma – separazione causata da discordia fra gli individui di una stessa comunità, solitamente religiosa o politica
 Scisma – fumetto pubblicato dalla Marvel Comics
 Scisma – gruppo rock italiano attivo nella seconda parte degli anni novanta